Mallet kan syfta på

 Malletinstrument – slagverksbaserade instrument
 Mallet-lokomotiv – en ånglokstyp som uppfanns 1884 av Anatole Mallet
 Mallet (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Mallet (auktor) – en auktorsbeteckning

Geografi
 Mallet, Brasilen – en kommun i delstaten Paraná
 Mallet (Rio de Janeiro) – en stadsdel i Rio de Janeiro
 Crasville-la-Mallet – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
 Fontaine-la-Mallet – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
 Shepton Mallet (parish) – ett parish i grevskapet Somerset i England

Se även
 Mallet Lake
 Curry Mallet
 Lac Mallet